Klement František de Paula (19. dubna 1722, Mnichov, Bavorsko – 6. srpna 1770, Mnichov), princ bavorský, císařský generál, dědic panství Zákupy.

Původ a dětství 
Byl synem Marie Anny Karolíny Neuburské a bavorského prince, generála Ferdinanda Mario Innocenze. Matka upadla v nemilost královny Marie Terezie a tak žila s Klementem v letech 1743 až 1747 v Žitavě. Když v září 1751 zemřela, dědicem Zákupského panství se stal František Klement.

Zákupy 
V roce 1752 povolil zákupský vévoda skupině mužů postavit si svá obydlí na místě zaniklé osady u Zákup. Osada se pak nazývala jeho jménem Klemensdorf, později Lasvice. Dnes je součástí města Zákupy. Vévoda se příliš o své Zákupy a panství Kácov nestaral, byl voják.

V době vlády nad Zákupy bylo městečko postiženo (období 1757–1760) několikrát pobytem pruských a rakouských vojsk z probíhající války o rakouské dědictví.

Manželství a potomci 
Oženil se 17. ledna 1742 s Marií Annou Falcko-Sulzbašskou (1722–1790), dcerou Josefa Karla Falcko-Sulzbašského. Narodily se jim sice čtyři děti, všechny však zemřely nedlouho po narození. 

 1. Marie (*/† 30. 9. 1748)
 2. syn (*/† 31. 5. 1754)
 3. Marie Anna (*/† 28. 1. 1755)
 4. syn (*/† 23. 6. 1756)

Klement František umírá v Mnichově 6. srpna 1770 bez legitimního dědice a dědicem Zákupského panství stal kurfiřt Maxmilián I. Josef Bavorský.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Na webu města Zákupy
 Historie Kácova

 
Lidé ze Zákup
Narození v roce 1722
Narození 19. dubna
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1770
Úmrtí 6. srpna
Úmrtí v Mnichově
Pohřbení v Mnichově
Muži